Socket G34 — разъём центрального процессора, разработанный компанией AMD для серверных процессоров Opteron серии 6000. G34 был представлен 29 марта 2010 года.

Поддерживаемые процессоры

Разработка 
Socket G34 изначально разрабатывался как Socket G3, в котором используется G3MX для расширения объема памяти. Socket G3 и G3MX были отменены и заменены на Socket G34.

Поддерживаемые процессоры 
Socket G34 поддерживает K10 на основе 8-ядерных и 12-ядерных "Magny-Cours" Opteron 6100 серии процессоров, а также поддерживает 4-, 8-, 12- или 16-ядерные процессоры Bulldozer с ядрами Interlagos. Он будет заменен в 2012 году новым сокетом (в настоящее время называют «G2012») на основе Бульдозер "Terramar" CPU до 20 ядер и более на кристалле I/O, чем "Magny-Cours" и "Interlagos", которые уже есть.

Примечания

См. также
Список микропроцессоров AMD
Список микропроцессоров AMD Opteron
Чипсет AMD 800 серии

Ссылки 
 Daily tech: Hello AMD Socket G34
 AMD.com: Opteron™ 6100 Series Processor
AMD Analyst Day 2009 Slideshow
AMD outs Socket G34
AMD Analyst Day 2010 Slideshow

Разъёмы микропроцессоров